Juegos Olímpicos de Atenas puede referirse a:

Juegos Olímpicos de Atenas 1896, I Juegos Olímpicos de Verano.
Juegos Olímpicos Intercalados de Atenas 1906, I Juegos Olímpicos Intercalados (no reconocidos oficialmente).
Juegos Olímpicos de Atenas 2004, XXVIII Juegos Olímpicos de Verano.